Arkansas City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Arkansas City (Arkansas), im Desha County
 Arkansas City (Kansas), im Cowley County
 Arkansas City (Texas), im Starr County